CBN est un sigle qui peut faire référence à :
 cannabinol, un cannabinoïde ;
 Conservatoire botanique national ;
 Cervecería Boliviana Nacional, une brasserie bolivienne ;
 Christian Broadcasting Network,  un réseau de télévision chrétien américain ;
 ABS-CBN Corporation, un réseau de diffusion philippin ;
 China Business Network, un réseau de télévision chinois ;
 Caribbean Broadcast Network, une chaîne de télévision des îles Vierges britanniques.

CBN est un code qui peut faire référence à :
  (aussi nommé aéroport de Cakrabuwana), en Indonésie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports